Rotes Kloster steht für:

Klostergebäude
 Červený Kláštor (Kloster), ein ehemaliges Kloster in der Slowakei.
 Rotes Kloster (Ägypten), koptisches Kloster nahe Sohag, der Hauptstadt von Sauhadsch
 Rotes Kloster (Brüssel), eine ehemalige Abtei in Auderghem/Oudergem in Belgien.
 Karmravank, Türkei
Weiteres
 „Gamirvank“ (armenisch: „Rotes Kloster“) der traditionelle Name Nazımiyes

umgangssprachlich
 Institut für Journalistik an der Karl-Marx-Universität in Leipzig, das von 1951 bis 1972 in einer mit rotem Porphyr verzierten Villa untergebracht war.
 Haus am Köllnischen Park in Berlin, in dem von 1955 bis 1990 die Parteihochschule „Karl Marx“ der SED untergebracht war.